Frédéric Vitoux ist der Name folgender Personen:

* Frédéric Vitoux (Schriftsteller) (* 1944), französischer Schriftsteller und Journalist
 Frédéric Vitoux (Tennisspieler) (* 1970), französischer Tennisspieler